Sihuas (stad), een stad in Peru
Sihuas (provincie), een provincie van Peru
Sihuas (district), een district van Peru